Didiscus humilis är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker. Didiscus humilis ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
humilis